John Price est un nom porté notamment par les personnes suivantes :

Personnalités 
 John Price (c. 1602-1676), académicien et publiciste anglais ;
  (1803-1887), clerc et naturaliste britannique ;
 John Price (1910-1991), un skipper américain ;
 John Price (1913-1996), un acteur, réalisateur, producteur et scénariste danois ;
 John Price (1938-), un joueur de rugby à XV international anglais;
 John Price, un joueur de cricket britannique.

Personnage fictif 
 John Price, un personnage fictif de la saga Call of Duty.

Voir aussi